Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Rększowicach – parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w archidiecezji częstochowskiej, w dekanacie Blachownia, erygowana w 1982 roku.

Przypisy 

Parafie archidiecezji częstochowskiej
Parafie pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego
Religia w gminie Konopiska
Rększowice